Francisco Morales puede referirse a:

 Francisco Morales (1660-1720), pintor y lego cartujo español;
 Francisco Morales Bermúdez (n. 1921), presidente de facto de la República del Perú (durante 1975-1980);
 Francisco Morales Fernández (f. 1816), prócer colombiano, capitán de Milicias de Caballería;
 Francisco Morales González, escultor español;
 Francisco Morales Lomas, literato español;
 Francisco Morales Nieva (n. 1927), autor teatral y escenógrafo español;
 Francisco Morales Padrón, escritor español;
 Francisco Morales Van den Eyden, pintor mexicano del s. XIX;
 Francisco Morales Vivas, yudoca argentino;
 Francisco Tomás Morales (1783-1845), oficial del Ejército español en Venezuela.